Váter deriva del término inglés water-closet. El vocablo puede referirse a:

 Inodoro, elemento sanitario utilizado para recoger y evacuar los excrementos y la orina humanos hacia la instalación de saneamiento y que (mediante un cierre de sifón de agua limpia) impide la salida de los olores de la cloaca hacia los espacios habitados. Generalmente los inodoros se fabrican de porcelana, pero también de porcelana blanca y de acero inoxidable.
 Cuarto de baño, habitación donde se encuentran el inodoro y otros elementos para el aseo y baño.

Referencias